Jimmy Wilson – giocatore di football americano statunitense
Jimmy Wilson – calciatore britannico 
Jimmy Wilson – cestista statunitense